Kvindernes syvkamp fandt sted fra 3. - 4. august 2012 på Olympiastadion. Det vil blev kæmpet i syv forskellige atletik discipliner: 100 meter hæk, højdespring, kuglestøt, 200 meter, længdespring, spydkast og 800 meter.

Resultater 

Key

Syvkamp kvinder
Kvindesport under OL